Община Блейби () е една от осемте административни единици в област (графство) Лестършър, регион Ийст Мидландс. Населението на общината към 2008 година е 93 400 жители разпределени в множество селища на територия от 130.5 квадратни километра. Административен център на общината е Нарбъро.

География 
Община Блейби е разположена в югозападната част на графството, по границата с област Уорикшър. Много от селищата в общината са част от агломерацията Лестър.

По-големи населени места на територията на общината:

Демография 
Разпределение на населението по религиозна принадлежност към 2001 година:

Източници

Външни препратки 
 Официална страница.

Лестършър
Общини в Англия